Балдуин II се може односити на:
 Балдуин II Јерусалимски, други гроф Едесе и трећи краљ Јерусалима
 Балдуин II Куртене, латински цар од 1228. до 1261.
 Балдуин II од Еноа, гроф Еноа
 Балдуин II Фландријски
 Балдуин II Булоњски